Това е списък на кметовете (демарси) на източномакедонския град Сяр, Гърция.

{|class="wikitable"
|- bgcolor="CCCCCC"
! width="2%"|#
! width="25%"|Име
! width="25%"|Име
! width="14%"|От
! width="14%"|До
|-
|
|Таската Серски
|
|1912
|1912
|-
|
|Акил Мустафа бей
|Ακήλ Μουσταφά Μπέης
|1913
|1916
|-
|
|Константин Деспотов
|
|1916
|1918
|-
|
|Акил Мустафа бей
|Ακήλ Μουσταφά Μπέης
|1918
|1919
|-
|
|Ксенофон Сгурос
|Ξενοφών Σγουρός
|1919
|1920
|-
|
|Георгиос Пападопулос
|Γεώργιος Παπαδόπουλος
|1920
|1922
|-
|
|Епаминондас Тикопулос
|Επαμεινώνδας Τικόπουλος
|1922
|1934
|-
|
|Дионисиос Менихтас
|Διόνυσος Μενύχτας
|1934
|20 юли 1934
|-
|
|Константинос Хадзидиму
|Κωνσταντίνος Χατζηδήμου
|26 юли 1934
|8 август 1934
|-
|
|Георгиос Мосхос
|Γεώργιος Μόσχος
|8 август 1934
|31 декември 1936
|-
|
|Георгиос Мосхос
|Γεώργιος Μόσχος
|1 януари 1937
|5 януари 1941
|-
|
|Георгиос Пападопулос
|Γεώργιος Παπαδόπουλος
|6 януари 1941
|10 април 1941
|-
|
|Г. Георгиадис
|
|?
|?
|-
|
|Атанасиос Митакидис
|Αθανάσιος Μητακίδης
|23 март 1945
|5 април 1945
|-
|
|Василиос Хадзиякову
|Βασίλειος Χατζηιακώβου
|6 април 1945
|3 юни 1945
|-
|
|Георгиос Мосхос
|Γεώργιος Μόσχος
|4 юни 1945
|28 август 1945
|-
|
|Атанасиос Митакидис
|Αθανάσιος Μητακίδης
|30 август 1945
|18 януари 1946
|-
|
|Василиос Хадзиякову
|Βασίλειος Χατζηιακώβου
|19 януари 1946
|12 юни 1946
|-
|
|Атанасиос Папапанайоту
|Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου
|13 юни 1946
|29 септември 1949
|-
|
|Василиос Хадзиякову
|Βασίλειος Χατζηιακώβου
|30 септември 1949
|4 август 1950
|-
|
|Л. Логотетис
|Λ. Λογοθέτης
|5 август 1950
|16 декември 1950
|-
|
|Василиос Хадзиякову
|Βασίλειος Χατζηιακώβου
|17 декември 1950
|25 декември 1950
|-
|
|Панайотис Ливадас
|Παναγιώτης Λειβαδάς
|26 декември 1950
|30 април 1954
|-
|
|Атанасиос Хортарас
|Αθανάσιος Χορταράς
|1 май 1951
|16 май 1951
|-
|
|Евангелос Савас
|Ευάγγελος Σάββας
|17 май 1951
|2 ноември 1952
|-
|
|Йоанис Хадзидиму
|Ιωάννης Χατζηδήμου
|3 ноември 1952
|21 януари 1955
|-
|
|Василиос Хадзиякову
|Βασίλειος Χατζηιακώβου
|22 януари 1955
|23 май 1959
|-
|
|Ставрос Ставридис
|Σταύρος Σταυρίδης
|24 май 1959
|22 декември 1962
|-
|
|Николаос Мутафцис
|Νικόλαος Μουταφτσής
|23 декември 1962
|22 август 1964
|-
|
|Андреас Андреу
|Ανδρέας Ανδρέου
|23 август 1964
|20 юли 1967
|-
|
|Йоанис Бесирис
|Ιωάννης Μπεσίρης
|21 юли 1967
|22 август 1967
|-
|
|Георгиос Василиу
|Γεώργιος Βασιλείου
|23 август 1967
|20 юли 1969
|-
|
|Димитриос Елевтериадис
|Δημήτριος Ελευθεριάδης
|21 юли 1969
|17 септември 1974
|-
|
|Александрос Касиолас
|Αλέξανδρος Κασιώλας
|23 септември 1974
|31 май 1975
|-
|
|Андреас Андреу
|Ανδρέας Ανδρέου
|1 юни 1975
|31 декември 1978
|-
|
|Андреас Андреу
|Ανδρέας Ανδρέου
|1 януари 1979
|31 декември 1982
|-
|
|Георгиос Георгулас
|Γεώργιος Γεωργούλας
|1 януари 1983
|31 декември 1986
|-
|
|Андреас Андреу
|Ανδρέας Ανδρέου
|1 януари 1987
|31 декември 1990
|-
|
|Зисис Митлянкас
|Ζήσης Μητλιάγκας
|1 януари 1991
|31 декември 1994
|-
|
|Йоанис Влахос
|Ιωάννης Βλάχος
|1 януари 1995
|31 декември 1998
|-
|
|Зисис Митлянкас
|Ζήσης Μητλιάγκας
|1 януари 1999
|31 декември 2002
|-
|
|Йоанис Моисиадис
|Ιωάννης Μωυσιάδης
|1 януари 2003
|31 декември 2006
|-
|
|Йоанис Влахос
|Ιωάννης Βλάχος
|1 януари 2007
|31 декември 2010
|-
|
|Петрос Ангелидис
|Πέτρος Αγγελίδης
|1 януари 2011
|31 август 2019
|-
|
|Александрос Хрисафис
|Αλέξανδρος Χρυσάφης
|1 септември 2019
|
</table>

Бележки